IntelliJ IDEA — інтегроване середовище розробки
 IDEA (шифр)
 Idea Cellular — індійська телекомунікаційна компанія
 Idea (альбом)